Miejscowości w USA:
 Hoberg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
Gminy w USA:
 Hoberg (ang. Hoberg Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence